ISO 3166-2 données pour la Macédoine du Nord.

 Sources de la liste : Law on territorial organisation of local self-government n° 56 (2006-08-16)
 Source des codes : State statistical office (ISRM) TC 16
 Système de romanisation : BGN/PCGN 1981 ; ordre de tri macédonien (écriture latine) : a-c, č, d-s, š, t-z, ž
 Translittération française usuelle : c–ts, č–tsh, š–sh, u–ou, ž–zh (parfois aussi : h–kh, j–y, ž–j).

Mises à jour 
 ISO 3166-2:2007-04-17 Bulletin n°I-8 (création)

Municipalités (84) en:municipalities, mk-Latn:opština

Voir aussi 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Municipalités de Macédoine

Lien externe 

ISO 3166
Subdivision en Macédoine du Nord